Лилиан Тюрам (, роден като Рюди Лилиан Тюрам-Юлиен на 1 януари 1972 в Поант а Питър, Гваделупа) е френски защитник записал най-много мачове в историята на френския национален отбор. Играе 15 сезона във висшите футболни дивизии като 10 сезона прекарва в италианската Серия А. С националния отбор на Франция Тюрам печели Световно първенство по футбол 1998 и Евро 2000.

Преди да започне футболната си кариера иска да бъде римски католически свещеник, докато не решава че е по-добре да развива футболните си умения.

Клубна кариера 
Кариерата на Тюрам започва в Монако в Лига 1 през 1991. По-късно играе в Парма (1996 – 2001) и Ювентус (2001 – 2006) в италианския шампионат Серия А. Печели шампионата два пъти с Ювентус (всъщност 4 титли, но титлите за сезон 2004/05 и 2006/07 са отнети на Ювентус след скандала за уговорени мачове).

Подписва с испанския ФК Барселона две годишен договор през 2006.

Национален отбор 
За Франция Тюрам записва 126 мача и държи рекорда за най-много изиграни мачове за националния тим от юни 2006, като минава Марсел Десаи (116 мача). След като става световен шампион през 1998, става част и от триумфа на Франция на Евро 2000, което води тима до първо място в класациите на ФИФА в периода 2001 – 2002. Участва и в световните първенства през 2002 и 2006, Евро 1996 и Евро 2004.

Статистика

Голове за националния отбор

Успехи 
  Монако (1991 – 1996)
 Купа на Франция 1990/91
  Парма (1996 – 2001)
 Купа на УЕФА 1998/99
 Купа на Италия 1998/99
 Суперкупа на Италия 1998/99
  Ювентус (2001/02 – 2005/06)
 Серия А: 2001 – 02 2002 – 03 (2004 – 05 и 2005 – 06 отнети титли)
 Суперкупа на Италия 2002 2003
  ФК Барселона (2006/07)
 Суперкупа на Испания 2005 – 06
  Национален отбор по футбол на Франция (1994-)
 Победител на Световно първенство по футбол през 1998, сребърен медал на световното през 2006
 Победител на Евро 2000, сребърен медал на Евро 1996

Източници

Външни препратки 
 FootballDatabase provides Lilian Thuram's profile and stats
 FC Barcelona player profile 
 List of caps at RSSSF.com
 Thuram at Official FC Barcelona UK Penya

Френски футболисти
Футболисти на АС Монако
Футболисти на Парма
Футболисти на Ювентус
Футболисти на ФК Барселона
ФИФА 100
Гваделупци